Giorgio Bernardis – calciatore italiano
Giuseppe Bernardis – generale italiano
Mario Bernardis – arbitro di calcio italiano
Robert Bernardis – militare austriaco
Vito Bernardis – calciatore italiano

Pagine correlate
 Bernardi